România are legături externe cu alte țări. Ele pot fi bune sau reci. 

1. Relația Ucraina-România: Relația între aceste două țări este neutră, deoarece nu există asemănări culturale între cele două. 

2. Relația Serbia-România:
Cu toate că România caracterizează Serbia ca un vecin sărac, statul sârb susține că România este cel mai bun vecin. În mai multe sondaje, sârbii au spus că România este partenerul cel mai bun al Serbiei. 

3. Relația Bulgaria-România:
Această relație este printre cele mai bune relații diplomatică ale României. Ea este legată și de istoria și geografia din Balcani, în care România a fost la un moment dat parte a țaratului bulgar, dar și pentru că au avut relații strânse in timpul comunismului, Bulgaria și România se aseamănă la capitolele sănătate, infrastructură, politică și altele. 

4. Relația România-Ungaria:
Relația dintre cele două țări este strâns legată de istorie. Ungaria a deținut peste jumătate de mileniu Ardealul, care acum aparține României. După tratatul de la Trianon din 1919, Ungaria pierdea jumătate din teritoriu, așadar relația a fost mult timp rece după tratat. Astăzi, cele două țări au o relație între neutră și bună. 

5. Relația România-R. Moldova:
Este probabil cea mai strânsă legătură diplomatică. Moldova a fost la un moment dat parte din România, însă după ce URSS a anexat Basarabia, Republica Moldova a luat ființă. Cele două țări încă au mișcări de reunire, partidul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) militează pentru unirea României cu R. Moldova și este prezent în ambele țări. 

6. Relația România-Cehia+Slovacia:
Relația româno-cehă este neutră, nefiind vreo asemănare culturală. Totuși, legătura nu se îndreaptă spre scenariul rece, deoarece Romania nu a invadat Cehoslovacia în 1968. 
Relația româno-slovacă este neutră. Există o comună din România locuită de o majoritate slovacă. 

7. Relația România-Austria:
Asemănător relației româno-maghiare, a existat Austro-Ungaria, statul care a deținut Ardealul și Banatul, astfel România a avut relații reci cu Austria. Totuși, din 1990, relația începe să capete o stare neutră. 

8. Relația România-Germania: 
Relația este atât rece, cât și bună. România privește relația cu Germania ca fiind bună, dar germanii ne caracterizează ca "Idioții Europei" într-un articol din 2021 cu privire la vaccinare. 

9. Relația România-Franța:
Pentru că ambele țări sunt romanice, ele au o relație foarte bună. În comunism, au existat foarte multe filme româno-franceze. România are o constituție bazată pe Constituția celei de-a cincea Republici Franceze (Franța de azi) și are sistem de guvernare similar cu al Franței (sistem semiprezidențial) .

10. Relația Romania-Rusia:
Este posibil printre cele mai reci relații diplomatice ale României. La fel ca restul Europei, România urăște Rusia din cauza efectelor post-sovietice. 

11. Relația România-SUA:
Este o relație neutră spre bună, nefiind asemănări culturale sau istorice. SUA, prin administrația Trump, și-a arătat sprijinul față de România prin mai multe acte de solidaritate. 

12. Relația România-Grecia:
Ea este o relație neutră. De mai multe ori, România a arătat acte de solidaritate Greciei (ex: trimiterea pompierilor români în stingerea focului dintr-o insulă grecească).